Artémise (parfois écrit Arthémise)  désigne :
 Artémise  ( av. JC)  reine d'Halicarnasse dans l'Antiquité ;
 Artémise II, reine de Carie, à l'initiative de la construction du Mausolée, une des sept merveilles du monde antique ( av. JC) ;
 Artémise (Artemisia vulgaris L.), espèce de plantes herbacées vivaces d'Europe de Sibérie et d'Afrique septentrionale.